Piedras Negras (ciutat mexicana), ciutat fronterera del nord-est de Mèxic, a l'estat de Coahuila, situada davant de la ciutat d'Eagle Pass, Texas, Estats Units 
 Piedras Negras (jaciment arqueològic), jaciment maia a Guatemala
 Piedras Negras (municipi), municipi a l'estat mexicà de Coahuila de Zaragoza
 Bisbat de Piedras Negras, seu de l'Església Catòlica a Mèxic, sufragània de l'arquebisbat de Monterrey